El Torneig de Nottingham 2017, oficialment conegut com a Aegon Open Nottingham 2017 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany als International Tournaments de la WTA.La setena edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 18 de juny de 2017 al Nottingham Tennis Centre de Nottingham, Regne Unit. El torneig en categoria masculina es va seguir disputant però fou descendit de categoria formant part del circuit ATP Challenger Tour.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
WTA Tour 2017